Рогофф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рогофф, Гарри (1882—1971) — американский писатель и публицист, журналист, активист социалистического движения.
 Рогофф, Кеннет (род. 1953) — видный американский экономист и шахматный гроссмейстер.